Amerikai Egyesült Államok
 Alderton (Washington)

 Egyesült Királyság
 Alderton (Gloucestershire)
 Alderton (Northamptonshire)
 Alderton (Shropshire)
 Alderton (Suffolk)
 Alderton (Wiltshire)